

Biografia 
Era figlio di Gentile II da Varano (?-1355), signore di Camerino dal 1325 al 1355.

Le scarse notizie sulla sua vita confermano che seguì il padre, capitano generale della Chiesa, nelle guerre d'Umbria e della Marca di Ancona contro i ghibellini.

Morì nel 1350.

Discendenza 
Berardo sposò Bellafiore di Gualtiero Brunforte ed ebbe sei figli:
 Giovanni (?-1385), signore di Camerino
 Rodolfo (?-1384), signore di Camerino
 Gentile (?-1399), signore di Camerino, sposò Teodora Salimbeni
 Venanzio (?-1377/1380), uomo d'armi
 Luca, podestà di Macerata
 figlia N.N., sposò Antonio dell'Aceto

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 

Berardo 02
Sovrani di Camerino